San Venanco ima više značenja:
 San Venanco (Askoli Pičeno)
 San Venanco (Mačerata)
 San Venanco